Gennadiy Denisov (né le ) est un ancien footballeur ouzbek qui jouait au poste de milieu de terrain.
Il est le père de Vitaliy Denisov.

Biographie

Statistiques

Voir aussi 
Vitaliy Denisov

Liens externes 
 

Naissance en août 1960
Footballeur international ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur du Navbahor Namangan